Jelonki (gromada w powiecie ostrowskim)
 Jelonki (gromada w powiecie pasłęckim)